Gingka (鋼 銀河, Hagane Ginga) est le personnage principal de la série Beyblade: Metal Fusion ainsi que de ses suites Beyblade: Metal Masters et Beyblade: Metal Fury. Dans Beyblade: Shogun Steel, il apparaît en tant que personnage secondaire, l'idole de Zyro Kurugane, le nouveau personnage principal.

Gingka est un blader, c'est-à-dire une personne qui livre des duels Beyblade à l'aide de toupies. Il souhaite devenir le meilleur blader du Japon, puis du monde.

Histoire

Avant la série 
Gingka Hagane est né au village de Koma, au Japon. Il y a très peu d'informations sur son enfance.

Son meilleur ami d'enfance est Hyoma. Après avoir testé les amis de Gingka, Hyoma leur indique qu'il connaît Gingka depuis longtemps.  Hyoma et lui pratiquait le Beyblade tous les jours.

Un jour, alors que Ryo (le père de Gingka) apprenait à son fils comment maîtriser Storm Pegasus, Doji et Ryuga de la Nébuleuse Noire viennent dérober la toupie Lightning L-Drago enfermée dans la montagne.

Ryo court vers le Mont Hagane pour empêcher Ryuga d'exécuter son plan machiavélique et Gingka le suit. Gingka assiste impuissant au duel entre Ryo et Ryuga. Ryo perd face à lui et lègue son Pegasus à son fils avant de disparaître sous les décombres.

Depuis ce jour, Gingka cherche à arrêter la Nébuleuse Noire et récupérer L-Drago : Gingka raconte son passé à Kenta…

Beyblade: Metal Fusion

Présentation des personnages (épisodes 1 à 18) 

Gingka intervient dans un duel entre les Chasseurs de Têtes et Kenta. Il réussit à battre tous les Chasseurs de Têtes. Après cela, Kenta cherche à s'entraîner auprès de Gingka. 
Gingka est défié dans un duel par Benkei dans un endroit où plus d'une centaine de Chasseurs de Tête l'attendait. Gingka se concentre et réussi à tous les vaincre. Kyoya l'observe et se présente.

Le jour suivant, Benkei prend la toupie à Kenta. Il lui dit que si Kenta veut la récupérer, Gingka devra battre Kyoya dans un duel. Les deux bladers lancèrent leurs toupies. 
Pegasus lance une attaque mais se fait repousser. Gingka attaque plusieurs fois mais se fait repousser à nouveau. Il s'avère en fait que Kyoya se sert des rafales de vent pour créer des tornades. Gingka se laisse repousser une nouvelle fois mais cette fois-ci, il lance son coup spécial pour attaquer du haut. Gingka gagne et Kenta récupère sa toupie.
Kenta a peur que Gingka parte alors celui-ci le défi en duel. 
Kenta attend que Pegasus perde son endurance. Cela fait, Kenta attaque mais Gingka lance son coup spécial et gagne. 
Benkei défie Gingka en duel mais il s'avère que Doji lui a donné un Dark Bull et que Benkei doit battre Gingka. Lors du duel, Kenta et Madoka sont sur le point de se faire écraser par des caisses mais Gingka vient les sauver à temps mais c'est lui maintenant qui est sur le point d'être écrasé. Benkei le sauve juste à temps. À un moment, les deux ennemis semblent être devenus amis mais Benkei refuse de l'admettre. Finalement, une fois de plus, Gingka gagne.

Hikaru est venu en ville pour battre Gingka dans le but de devenir la meilleure bladeuse du monde. Malheureusement, Gingka est malade et ne peut mener aucun duel. 
C'est donc Kenta qui se fait passer pour lui sans que Gingka ne le sache. Kenta n'abandonne pas mais perd tous ses points Beyblade. Benkei ayant vu cela décide d'aider Kenta en lui faisant passer un entraînement dur. Kenta est prêt mais il lui manque quelque chose, un coup spécial. En effet, impossible pour lui de contrer le coup spécial d'Hikaru sans son propre coup spécial. Madoka lui donne un boulon pour le placer sur sa toupie. Hikaru est censée retrouver Gingka mais Kenta l'intercepte et gagne grâce à son coup spécial : les griffes en feu de Sagitarrio. Depuis le début, Gingka était au courant de ce qui se passait et ne reproche rien à Kenta.

Après, le mystérieux Doji entraîne Kyoya pour qu'il batte Gingka. Il le fait participer un faux jeu télévisé. Gingka ne sait pas qu'il s'agit d'un piège. Il lui fait traverser diverses épreuves pour mesurer ses capacités.

Les épreuves sont :

_ Vaincre 3 toupies en 10 secondes
_ Passer entre des plots en courant au risque de se faire piquer
_ Vaincre une toupie tout en étant chatouillé
_ Vaincre une toupie en hauteur
_ Vaincre une toupie 30 fois plus grosse qu'une toupie normale

Gingka réussit toutes les épreuves mais se rend compte à la fin qu'il s'agissait d'un piège.
Gingka reçoit un message de Kyoya par l'intermédiaire de Benkei. 
Kyoya veut prendre sa revanche sur Gingka. Benkei demande à Gingka de lui montrer ce que veut dire le mot Beyblade. Gingka n'hésite pas et y va. 
Au début, Kyoya a l'avantage grâce à son nouveau coup spécial. Gingka attaque mais ne sait pas quoi faire. Kyoya révèle un autre coup spécial mais Gingka se sert des tornades crée pour augmenter sa vitesse de rotation et reprendre l'avantage. Il lance son coup spécial et gagne. Kyoya réalise qu'il n'a jamais été seul. C'est une victoire de courte durée car Doji arrive et blesse Kyoya.

Doji s'en va et Gingka le poursuit. Gingka raconte à Madoka, Benkei et Kenta qui est Doji et ce qu'est la Nébuleuse Noire. 
Chacun cherche de leur côté les quartiers de la Nébuleuse Noire mais ils ne trouvent rien. Finalement, c'est Kyoya qui leur indique l'endroit en révélant l'emplacement de la Lune par rapport aux quartiers de l'organisation. Gingka et ses amis s'y rendent immédiatement. Ils se retrouvent devant une porte résistante et des toupies lancées en grand nombre. Gingka essaie de lancer son coup spécial mais des toupies propulsées d'en haut l'en empêche. Tout semble perdu mais un allié inespéré les rejoint : Kyoya. 
Celui-ci aide Gingka afin de se venger de Doji. Il crée une tornade. Gingka, Kenta et Benkei lancent leurs coups spéciaux et la tornade propulsent les toupies pour casser la porte.

Gingka et les autres ont réussi à s'infiltrer dans les quartiers de la Nébuleuse Noire mais Doji leur annonce qu'il les attend au dernier étage. Il leur prépare plusieurs épreuves à nos amis. 
Il se sert des données qu'il a récupéré lorsque Gingka a participé au faux jeu télévisé. La première épreuve consiste à courir sur un tapis roulant et vaincre un grand nombre de toupies. Le tapis roule de plus en plus vite mais c'est finalement Benkei qui le détruit. Mais le tapis leur barre la route mais Kenta aperçoit un ascenseur. Ils savent que c'est un piège mais ils sont obligés de prendre ce chemin. L'ascenseur s'arrête au troisième étage. 
Une grosse toupie apparaît, Gingka se souvient de cette épreuve qu'il a passé. 
Gingka, Kyoya, Kenta et Benkei propulsent leurs toupies pour arrêter la grosse toupie. Ils créent des cercles et réussissent à stopper la toupie juste à temps. 
La toupie leur a ouvert un passage. Cela mène à la salle d'entraînement contrôlée par l'ordinateur. Madoka en profite pour pirater le système. Elle réussit et ouvre un passage pour Gingka et Kyoya, Benkei et Kenta étant occupés à protéger Madoka des bladers ennemis. 
Gingka et Kyoya avancèrent mais Dan et Reiki leur barrent le passage. Kyoya dit à Gingka de continuer le chemin et qu'il se charge des deux bladers. 
Gingka trouve Doji et celui-ci demande à Gingka de se joindre à la Nébuleuse Noire. 
Gingka refuse et le combat commence. Pendant ce temps, Kyoya est toujours avec Dan et Reiki. 
Il réussit à lancer son coup spécial et gagne. Gingka a du mal à battre Doji. Il utilise son esprit de blader pour gagner mais en faisant ça, il réveille Ryuga et L-Drago.

Gingka se retrouve maintenant devant son pire ennemi, Ryuga. Celui-ci le défie en duel. 
Les deux bladers lancèrent leurs tou.pies et les amis de Gingka remarquent que L-Drago tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. L-Drago commence par une série d'attaques violentes. Pegasus augmente sa vitesse en utilisant la force de L-Drago mais ne remarque pas qu'à chaque coup, L-Drago absorbe sa puissance. 
Gingka lance son coup spécial mais Ryuga réussit à la stopper. Ryuga le provoque pour qu'il augmente sa colère. Il n'hésite pas à se moquer de son père. En réalité, la colère de Gingka sert de puissance pour L-Drago. Ses amis essaient de le calmer mais n'y arrivent pas. Sa colère et sa rage continuent à "nourrir" L-Drago. Ryuga lance son coup spécial obscur et gagne. Gingka est le perdant.

Pendant la nuit, Gingka rêve d'un duel contre Ryuga. Celui-ci se réveille en sursaut. Le lendemain, les amis de Kenta demande à Gingka de jouer contre lui. Celui-ci accepte mais n'est pas capable de lancer une toupie correctement. 
Gingka s'en va en laissant ses amis. Kyoya leur dit qu'il a perdu toute confiance en lui et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'aider. Kenta va voir Gingka et lui demande ce qui s'est passé entre Ryuga et lui. Gingka raconte son histoire. Kenta propose de mener un duel mais Gingka refuse et le reporte au lendemain.

Le lendemain, Kenta découvre que Gingka est parti à Koma, son village natal. 
Kenta, Madoka, Kyoya et Benkei qui partent à sa recherche. Kyoya remarque que quelqu'un les espionne mais n'y prête pas attention. Les quatre explorateurs s'arrêtent sur le chemin pour se reposer et Madoka leur a préparé un pique-nique. Malheureusement, des singes ont pris les sandwichs. Kenta et Madoka se séparent de Benkei et Kyoya. 
De leur côté, Kenta et Madoka franchissent des montagnes mais tombent. Ils sont sauvés de justesse par la personne mystérieuse qui les espionnait. Cette personne s'appelle Hyoma, il leur offre un repas et leur indique un chemin. Il part et va rencontrer Benkei et Kyoya. Cependant, il leur ment à propos de Madoka et Kenta, en disant qu'il ne les a pas vu. Finalement, Hyoma est obligé de révéler son double jeu ce qui crée chez Kyoya des doutes.

Hyoma dit qu'il va directement les conduire au village de Koma. En réalité, il ne fait que tourner en rond. C'est Kyoya qui le découvre car à chaque fois, il a posé une pierre l'une sur l'autre. Hyoma les provoque en duel et les autres doivent le vaincre une fois s'ils veulent rejoindre Koma. Kenta commence et réussit à repousser Clay Aries, la toupie de Hyoma. Il aurait pu gagner mais Kenta rate ses rebondissements sur des pierres et perd. Benkei est le suivant, il essaie d'attaquer mais n'y arrive pas. Clay Aries réussit toujours à s'en sortir. Il ne lui reste très peu d'énergie. Il compte sur Madoka pour analyser son attaque et percer le secret de Clay Aries. Finalement, Benkei perd et c'est au tour de Kyoya de le combattre. 
Hyoma leur dit que ce ne sera pas nécessaire puisqu'ils ont passé le test pour pouvoir entrer au village de Koma.

Kenta et les autres arrivent enfin au village de Koma et rencontrent Hokuto, un chien parlant. Il leur dit que Gingka est parti dans une montagne renfermant un parchemin sacré. 
Kenta et les autres veulent y aller mais Hokuto s'interpose. Hyoma réussit à le convaincre et partent. Pendant ce temps, Gingka est dans une grotte quand des stalactites sont sur le point de lui tomber dessus. Il réussit à casser une grosse pierre pour pouvoir continuer son chemin. Plus tard, une avalanche apparaît mais Gingka réussit à se frayer un chemin en lançant sa toupie. De l'autre côté, Kenta et les autres se trouvent devant une grande porte. Ils réussissent à l'ouvrir et continuent leur chemin. Gingka arrive et trouve le parchemin. En réalité, le parchemin n'est qu'un faux. Gingka comprend qu'il doit travailler dur pour pouvoir vaincre L-Drago. Il fait demi-tour et retrouve ses amis. Lorsqu'il les aperçoit, il brandit sa toupie vers le ciel en signe de remerciement.

Le lendemain, Gingka et Hyoma leur font une visite de la forêt des toupies. 
_ Premièrement, il se retrouve devant "le stadium de la souche colossale". Gingka et Hyoma ont joué dessus des milliers de fois et l'ont rendu lisse. 
_ Deuxièmement, il se retrouve devant une rivière où les toupies la traversent en rebondissant sur des pierres. Gingka et Kyoya réussissent tandis que Benkei rate et fait tomber sa toupie dans l'eau. Cette épreuve s'appellent "la traverse". 
_ La troisième épreuve s'appelle "le passage". Elle consiste à faire passer sa toupie dans un trou au lancer. 
_ Le dernier endroit s'appelle "les enfers verts". Ce stadium a été créé par une météorite et il est formé de moldavite. Hyoma défie Gingka dans un duel pour voir s'il s'est remis de sa défaite. Gingka essaie d'atteindre le centre du stadium afin d'avoir plus de friction mais Hyoma le frappe et le lance en l'air. Gingka en profite pour lancer son coup spécial. La moldavite se fissure et coince Rock Aries et son axe de rotation éternel. 
Gingka lance une dernière attaque et gagne.

Le combat de survie (épisodes 20 à 22) 

Gingka apprend que le combat de survie est organisé. Il décide d'y participer avec tous ses amis. Au début, il décide de rester avec Madoka et participe à des combats. Il combat un grand nombre de bladers jusqu'à ce qu'il découvre qu'un blader en a vaincu 10 d'un coup. Ce mystérieux blader s'appelle Yu. Ensuite, il combat Hikaru, Kenta et Benkei et il gagne.
Après cette victoire, il indique à Gingka, Kyoya et Madoka, qui sont allés rejoindre les trois perdants, qu'ils sont les quatre derniers bladers en lice. Le combat commence, Kyoya et Gingka font équipe contre Yu afin de le vaincre et pouvoir se battre l'un l'autre. Kyoya lance son coup spécial mais Madoka remarque que Rock Leone va se briser. Rock Leone risque de se casser si Kyoya n'arrête pas son coup spécial. Madoka essaie de le prévenir mais n'y arrive pas. Elle décide de lancer sa toupie pour stopper Rock Leone. Cela fait, Kyoya s'aperçoit que Leone est en train de se briser. Il décide d'arrêter sa toupie. C'est donc un duel entre Gingka et Yu. 
Yu lance son coup spécial Jugement infernal et Storm Pegasus commence à arrêter de tourner. Gingka décide d'utiliser tout ce qui lui reste sur son coup spécial et une explosion se crée.

À la grande surprise de tout le monde, Pegasus fait une sortie de stadium. Yu est le grand vainqueur du combat de survie.

La récolte des points pour l'Ultime Bataille (épisodes 23 à 39) 

Yu veut organiser l'Ultime Bataille qui est un tournoi où les bladers les plus forts du Japon vont s'affronter. En réalité, Yu est un soldat de la Nébuleuse Noire. Doji et Ryuga sont sur place et Gingka veut affronter Ryuga pour en finir. 
Ryuga lui annonce qu'il attend à la finale de l'Ultime Bataille. Afin d'y participer, chaque blader doit récolter plus de  points. 
Gingka, Kenta, Kyoya, Benkei, Hyoma, Tetsuya, Hikaru décide de faire un duel amical et c'est Gingka qui le gagne. Chacun se sépare pour obtenir tous ses points.

Gingka est attaqué par un groupe de blader et se voit sauvé par Tsubasa. 
Les deux bladers deviennent amis et ils décident de camper sur place. Tsubasa n'hésite pas à donner des conseils à Gingka. Le lendemain, les deux bladers s'affrontent dans un duel. Gingka est attaqué de tous les côtés par Earth Eagle (Aquila en VO). Gingka applique les conseils de Tsubasa et gagne le duel. Gingka est le vainqueur mais il sait que Tsubasa n'a pas donné le meilleur de lui-même et il sait qu'il le recroisera bientôt.

Un grand tournoi est organisé et le gagnant remportera  points. 
Gingka, Kenta, Benkei, Hyoma, Hikaru et Kyoya s'y retrouvent. 

— Gingka commence le premier duel et se bat contre Ryutaro, un blader qui prétend être un magicien. Pegasus essaie d'attaquer mais semble incapable de toucher Thermal Pisces. 
Gingka se retrouve un autre univers créé par Ruytaro. Gingka n'abandonne pas et bat Thermal Pisces avec un nouveau coup spécial, Tempête engloutissante
.

Ensuite, quatre duels se passent en même temps : Kenta joue contre les frères Dan & Reiki et gagne, Benkei le surveillant perd face à Tsubasa, Kyoya gagne face à Hikaru, Yu gagne contre un simple blader.

Les 6 gagnants Gingka, Kyoya, Kenta, Hyoma, Yu et Tsubasa se battront dans une Bataille Royale. Yu et Tsubasa s'allient pour faire sortir toutes les toupies et s'occuper de Pegasus à la fin. Kenta est attaqué par Yu mais Kyoya vient le défendre et lui dit de se ressaisir. 
Tsubasa élimine Rock Aries. Yu lance son coup spécial et Earth Eagle se précipite dedans. 
Kyoya se protège à l'aide d'une tornade et Flame Saggitario aussi. 
Gingka décide de réessayer le coup qu'il a utilisé contre Ryutaro et Thermal Pisces. 
Flame Libra et Earth Eagle sont éliminés mais Pegasus a foncé dans le stadium et a arrêté de tourner. Rock Leone et Flame Saggitario sont encore là mais Rock Leone éjecte la toupie de Kenta hors du stadium. Kyoya est le grand vainqueur et se qualifie pour l'Ultime Bataille car il a récolté 50500 points. Kenta en gagne  et Gingka, Tsubasa et Yu  points.

Après cela, Tetsuya vole le compteur de points de Gingka. Gingka arrive dans un chantier de construction, Tetsuya se fait prendre le compteur qu'il avait précédemment volé par un inconnu qui a espionné Gingka lors de la Bataille Royale. 
Cet inconnu s'appelle Phoénix. Il dit à Gingka qu'il n'a pas tout donné lors de la Bataille Royale et qu'il ne lui rendra son compteur de point que s'il le bat lui et sa toupie Burn Fireblaze. 
Gingka le combat mais n'est pas à la hauteur. Il se fait battre et perd ces 48 000 points 

Le lendemain, Gingka rencontre un blader qui s'appelle Teru. Ce blader était auparavant un danseur jusqu'au jour où il a eu un accident et ne pouvait plus pratiquer son loisir.

À l'hôpital, il lui dit qu'il avait vu Gingka combattre avec Pegasus et que cela lui donnait envie de jouer au Beyblade et son amie lui confia une toupie, Earth Virgo. 
Dans un tournoi, Teru et Gingka doivent se battre. Gingka attaque mais Teru possède une grande défense frontale et latérale. Gingka ne connaît qu'un seul moyen pour le vaincre, l'attaquer par-dessous. Gingka met au point son nouveau coup spécial, la Tempête Engloutissante.

Gingka remarque que Ryuga a récupéré ses  points. Gingka jure qu'il récupérera beaucoup de points pour le vaincre une fois pour toutes. 
Lors d'un tournoi, Gingka doit se battre contre Tobio dans un stadium avec des murs qui se déplacent. Gingka a beaucoup de mal à éviter les attaques de Capricorne mais celui-ci utilise la Tempête Engloutissante pour détruire tous les murs et ainsi éjecter la toupie de Tobio et Gingka est le gagnant.

Tous les amis de Gingka peuvent participer à l'Ultime Bataille, sauf lui, qui n'a que  points. Madoka trouve un tournoi où le gagnant recevra  points. 
Gingka et les autres l'accompagnent mais Tsubasa leur barrent la route. 
Gingka s'en va et ses amis décidèrent de s'occuper de Tsubasa. 
Hikaru, Benkei, Hyoma et Kenta le combattent mais personne n'arrive à la battre. Kenta décide de le battre en misant tous ses points Beyblade. Le duel commence mais Gingka s'interpose. 
En effet celui-ci n'a pas voulu abandonner ses amis. Tsubasa demande à Gingka comment ses amis ont une influence sur sa force. Phoénix s'interpose et bat Tsubasa très facilement.

Phoénix défie Gingka en duel. Le duel commence et Tsubasa observe le combat. Gingka essaie de lancer son attaque spécial mais Burn Fireblaze l'en empêche. Phoénix lance son coup spécial et une explosion se crée. Tout le monde croit que Pegasus mais en réalité, il a résisté à l'attaque. Kyoya vient le soutenir. Il se sert des techniques des toupies de ses amis Rock Leone, Rock Aries et Earth Eagle et il lance son coup spécial, Tempête Engloutissante. Burn Fireblaze et Storm Pegasus foncent sur un mur. Burn Fireblaze s'est arrêté de tourner car il était coincé sous une pierre et Storm Pegasus tourne toujours. 
Gingka est le grand gagnant et récupère tous les points qu'il a perdu. 
Il est maintenant en possession de  points. Ses amis le félicitent et Kenta lui dit même qu'il n'a jamais vu un blader avec autant de points de toute sa vie mais Gingka remarque une pose de Phoénix lui est familière, c’est celle de son père Gingka demanda qui il est réellement mais Phoénix part sans lui répondre

L'Ultime Bataille (épisodes 40 à 51) 

L'Ultime Bataille commence et 16 bladers ont réussi à récolter les  points : 
Gingka, Kyoya, Kenta, Benkei, Hyoma, Hikaru, Tsubasa, Teru, Ryuga, Yu, Ryutaro, Tobio, Reiji, Kumazuke, Dan & Tetsuya.

Lors de la première manche, les duels sont : 
 Gingka vs Yu ⇒ victoire de Gingka
 Benkei vs Tobio ⇒ victoire de Benkei
 Kumasane vs Kyoya ⇒ victoire de Kyoya
 Teru vs Ryutaro ⇒ victoire de Ryutaro (de la Nébuleuse Noire)
 Hikaru vs Ryuga ⇒ victoire de Ryuga
 Kenta vs Tetsuya ⇒ victoire de Kenta
 Tsubasa vs Dan & Reiki ⇒ victoire de Tsubasa sur Reiki
 Hyoma vs Reiji ⇒ victoire de Reiji

Lors de la deuxième manche, les duels sont : 
 Benkei vs Kenta
 Ryutaro vs Tsubasa
 Reiji vs Gingka 
 Kyoya vs Ryuga

De l'autre côté à la Nébuleuse Noire, les perdants se voient obligés de donner leur énergie à L-Drago. Seul Ryutaro s'en est sorti pour le moment mais il sait qu'à un moment ou à un autre, il devra affronter Ryuga lors de l'Ultime Bataille s'il gagne. Yu refusant de donner son énergie, Doji lui laisse une chance. Si Yu bat Reiji, alors il sera libre sinon il devra donner son énergie à Ryuga. Yu attaque mais comme Hyoma, Yu sera victime du poison de Reiji. 
Libra n'a plus d'énergie mais il tente un dernier coup et une explosion se créée…

Les duels ont changé. Il y a : 
 Kyoya vs Benkei ⇒ victoire de Kyoya
 Gingka vs Ryutaro ⇒ victoire de Gingka
 Kenta vs Reiji ⇒ victoire de Reiji
 Tsubasa vs Ryuga ⇒ victoire de Ryuga

Les duels de la demi-finale sont : 
 Gingka Vs Reiji 
 Kyoya Vs Ryuga

Yu se fait kidnapper par Doji. Kenta et Hyoma le voient se faire emmener.

C'est au tour de Gingka et Reiji de combattre. Kenta et Hyoma décident d'aller le chercher eux-mêmes et laisser Gingka se concentrer sur son duel. Le duel commence. Hyoma et Kenta s'infiltrent dans les locaux de la Nébuleuse Noire. 
Gingka et Reiji se battent mais Reiji n'utilise pas les mêmes attaques qu'avec Hyoma et Kenta. En effet, Reiji révèle sa vrai puissance puisqu'il a retourné l'axe de rotation ce qui fait que ses attaques sont beaucoup plus puissantes. Hyoma et Kenta sont bloqués par des bladers. 
Hyoma dit qu'il s'en charge et que Kenta doit aller chercher Yu. Dans le stadium, Gingka a du mal à contrer les attaques de Reiji. Pendant ce temps, Kenta se bat contre Doji avec une toupie empruntée. Hyoma arrive juste à temps pour le sauver. Doji et Hyoma se battent. Kenta lance son Flame Sagittario et une de ses pièces s'implante dans le Dark Wolf de Doji. Tout semble perdu jusqu'à ce que Phoénix arrive. Doji a maintenant un adversaire encore plus puissant.

Doji et Phoénix se battent tandis que Gingka lance son coup spécial pour vaincre Reiji mais l'Explosion Stellaire n'est pas de taille face au Poison Serpent de Reiji. Gingka et Pegasus sont transformés en statue à cause de la Méduse de la mythologie grecque. 
À la Nébuleuse Noire, Phoénix et Doji s'attaquent violemment. Ils lancent leurs coups spéciaux. Les deux toupies résistent et Dark Wolf attaque Burn Fireblaze. 
Quant à Gingka, il est toujours sous l'emprise de Reiji. Dark Wolf attaque et envoie Phoénix et Burn Fireblaze dans les ténèbres. Gingka est toujours paralysé mais réussit à s'en sortir. 
Il contre-attaque et prend l'avantage sur Poison Serpent. Reiji lance son coup spécial mais il n'a aucun effet sur Pegasus. En réalité, Pegasus imite les mouvements de Serpent et réussit à les repousser. Gingka utilise la Tempête Engloutissante et gagne. 
Reiji quant à lui est paralysé par la peur. Madoka et Gingka courent maintenant vers le siège de la Nébuleuse Noire. Phoénix reprend l'avantage et gagne mais des morceaux de glace tombent du plafond et enferment Doji. Phoénix sauve Kenta et Hyoma mais son masque se brise. 
Gingka arrive et découvre que Phoénix est en réalité Ryo, son père. Gingka lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu’il était encore en vie tous furent surpris. Après des retrouvailles émouvantes, Ryo leur dit qu'il faut aller sauver leur ami Yu.

Gingka et les autres sauvent Yu. Ryo leur raconte l'histoire du Beyblade et comment il a survécu. 
"Il y a très longtemps, deux étoiles tombèrent du ciel. Une a atterri au village de Koma, l'autre dans un lointain pays inconnu. La météorite tombée dans le pays inconnu renfermait un pouvoir obscur qui était capable d'absorber les sentiments humains. La toupie L-Drago fut créée.
Cette toupie a été transmise de personne en personne pour accomplir plusieurs choses. Au fil du temps, L-Drago devient de plus en plus puissant jusqu'à devenir le L-Drago que Gingka et les autres connaissent. Ayant appris l'existence de L-Drago, leurs ancêtres créèrent avec l'autre météorite une toupie capable de vaincre le pouvoir obscur, Storm Pegasus. Cette toupie porte en elle l'espoir des hommes et vaincre L-Drago.

L-Drago a été surnommé la toupie interdite et fut enfermée dans la montagne. Storm Pegasus reste libre et plusieurs toupies ont été créées depuis.

Quant à Ryo, il se bat contre Ryuga, mais perd. Il a confié Storm Pegasus à son fils Gingka qu'il croyait mort. Malgré cela, Ryo a survécu et il demanda à Hokuto de ne rien dire aux autres. Une fois qu'il a appris que Gingka était devenu de plus en plus fort, il a décidé de se cacher sous le nom de Phoénix soit pour les aider soit pour dresser un obstacle mais cela dans l'unique but de les encourager. Cela redonne du courage à Gingka pour vaincre L-Drago.
 
Kyoya s'interpose et dit à Gingka que c'est lui qui vaincra Ryuga. 
Pendant ce temps, Ryuga trahi Doji et lui vole son énergie. Ryuga est maintenant le chef de file de la Nébuleuse Noire !

Le prochain duel se passe entre Kyoya et Ryuga. Ryuga détruit le stadium. Le perdant du duel sera celui dont la toupie arrêtera de tourner en premier. Les deux bladers lancèrent leurs toupies. Les deux bladers s'attaquent et Kyoya n'arrête pas de le provoquer. 
Ryuga lance son coup spécial obscur et Kyoya attaque lui aussi. Il résiste et lui dit qu'il n'est fort que parce qu'il vole les pouvoirs de ses adversaires. Le duel se passera donc entre toupies sans pouvoirs. Ryuga et Kyoya lancèrent des attaques avec le même puissance qu'un coup spécial. Kyoya encaisse les attaques de Ryuga pour pouvoir attaquer au bon moment. 
Kyoya résiste mais il commence à s'affaiblir physiquement. Les deux bladers n'ont presque plus d'endurance et lancent une dernière attaque violente mais le pouvoir obscur prend le contrôle de Ryuga et le transforme en une créature monstrueuse. Kyoya lance son coup spécial et Ryuga aussi. 
Une explosion se créée et Ryuga est le vainqueur. Les autres découvrent avec effroi que Kyoya est traversé par la queue de L-Drago. Après les supplications de Gingka et des autres, le double maléfique de Ryuga le fait revenir à lui et retira sa toupie. Kyoya est dans le coma car ce combat l'a affaibli physiquement et mentalement.

Le matin, Gingka part seul pour combattre Ryuga car il veut éviter que ses amis soient en danger. 
Ryuga montre le stadium où va se passer le duel : un stadium monté sur une très haute tour. Le duel commence et les deux bladers s'attaquent. Gingka lance ces deux coups spéciaux : l'Explosion Stellaire et la Tempête Engloutissante mais n'ont aucun effet sur L-Drago. Pegasus passe un mauvais quart d'heure et se fait repousser. L-Drago est en train d'absorber la puissance de Pegasus. Gingka ne sait plus quoi faire. Ses amis arrivent et le soutiennent, même Ryo, le père de Gingka est là aussi. 
Gingka reprend confiance en lui et réussit à le repousser mais L-Drago prend le contrôle de Ryuga une nouvelle fois et le transforme en un monstre encore plus monstrueux que la veille. Désormais, Ryuga est devenu L-Drago. Gingka doit faire face au pouvoir obscur et non à Ryuga. 
L-Drago est devenu plus puissant qu'auparavant et Pegasus va se faire battre. 
L-Drago lance son coup spécial mais Gingka est protégé par les esprits des bladers d'Hikaru, Tsubasa et Kyoya. Ceux-ci augmentent le pouvoir de Storm Pegasus. À présent, les rôles sont inversés. C'est L-Drago qui se fait repousser. Les deux toupies partent au fin fond de l'espace et Gingka lance un nouveau coup spécial : Coup de la Galaxy Nova. 
L-Drago lance son coup spécial mais Pegasus le repousse et brise la toupie L-Drago. 
Gingka tombe mais il est sauvé de justesse par Pegasus et sauve également Ryuga qui est ainsi libéré du pouvoir obscur et a repris sa forme normale. 
Gingka est le grand vainqueur de l'ultime Bataille mais perd son Pegasus.

Beyblade: Metal Masters

La rencontre de Masamune et la formation de l'équipe GanGan Galaxy (épisodes 1 à 6) 

Gingka ayant perdu Storm Pegasus part à la recherche de la toupie légendaire accompagné de Kenta, Madoka, Hyoma et Hokuto. ils traversèrent de nombreuses épreuves pour l'obtenir. 
Une fois arrivé devant la toupie scellé dans un mur, Gingka réussi à sortir sa nouvelle toupie, Galaxy Pegasus W105R2F. Après l'avoir essayé, il est défié par Masamune Kadoya. 
C'est ce personnage qui a interrompu un tournoi pour trouver Gingka et qui se proclame  et souhaite battre Gingka. 
Gingka et lui lancent leurs toupies et Galaxy Pegasus est très puissant mais au milieu du combat, Gingka perd le contrôle de sa toupie et bat Ray Striker la toupie de Masamune facilement. Gingka, Kenta et Madoka rentre en ville pour examiner Galaxy Pegasus et pour voir s'il est endommagé. Galaxy Pegasus est comme neuf et Gingka en conclut qu'il n'a pas été capable de maîtriser sa toupie. Masamune réapparaît, il défie Gingka encore une fois mais perd. Cela se reproduit plusieurs fois jusqu'à ce Kenta remarque que Ray Striker bouge plus vite. Masamune perd une fois et Kenta le suit. Il découvre que Masamune s’entraîne en évitant chaque coup de plusieurs barres mais rate. Kenta et Masamune se présentent et Masamune fait face une dernière fois Gingka. Galaxy Pegasus lance des attaques mais Ray Striker les évitent toutes. Kenta comprend à présent l'entrainement de Masamune : il a reproduit les mouvements de Pegasus pour pouvoir gagner. Ray Striker pousse Galaxy Pegasus dans un tas de sable et gagne. 
Masamune dit à Gingka qu'il a gagné que par la force. Son esprit et sa toupie n'ont pas un seul cœur et un seul esprit. 
Gingka admet cela et relance sa toupie. Il crée un nouveau coup spécial, Explosion Galactique.

Une fille prénommée Mei-Mei vient rendre visite à Gingka et ses amis pour leur faire parvenir une invitation aux "1001 délices". 
Gingka, Kenta et Benkei pensent qu'il s'agit d'une invitation à un restaurant mais Madoka pense plutôt qu'il s'agit d'un défi. 
Arrivés sur place, Gingka et les autres constatent que Chioun et Mei-Mei (membres de l'équipe Chinoise Wang Hu Zhong) les défient en duel. 
Il s'agira d'un duel en équipe où les adversaires seront Gingka et Masamune face à Chioun et Mei-Mei. 
Le duel commence très mal puisque Gingka et Masamune lancent des attaques n'importe où et se percutent, perdant chacun de l'énergie. Cela n'arrange rien d'autant plus que Chioun et Mei-Mei ont de très bonnes méthodes pour attaquer et se défendre. 
Madoka, Kenta et Benkei essaie de les convaincre de travailler en équipe mais aucun des deux ne veut. Cela se reproduit plusieurs fois. Chioun leur annonce qu'il ne pourront pas participer au championnat du monde de Beyblade avec un tel niveau. Finalement, Gingka et Masamune lancèrent leurs toupies du même sens pour attaquer et Ray Striker frappe Aquario, la toupie de Mei-Mei. Galaxy Pegasus, Ray Striker et Thermal Lacerta (la toupie de Chioun) se percutent et une explosion se crée. Les trois toupies tournent toujours mais Aquario a fait une sortie de stadium. Gingka et Masamune gagnent mais ils sont déçus de ne pas avoir sorti Thermal Lacerta. De plus, ils ont honte d'avoir mal joué face à Mei-Mei, la remplaçante.

Plusieurs bladers participent à la qualification de l'équipe japonaise dont : 
Masamune, Kenta, Yu, Tsubasa, Benkei, Kyoya, Ryutaro, Tobio, Teru… Gingka apprend qu'il fait déjà partie de l'équipe car il a gagné l'Ultime Bataille. 
Les 4 bladers finalistes sont Yu, Masamune, Tsubasa et Kyoya. Le premier duel commence et c'est Yu et Masamune qui commencent. Masamune est le gagnant et il devient  membre titulaire.

Tsubasa et Kyoya sont les deux adversaires suivants. Le combat est féroce et Tsubasa est envahi par une force obscure. Malgré cela, Kyoya gagne. Kyoya refuse de faire partie de l'équipe étant donné que son but est de vaincre Gingka. C'est donc Yu et Tsubasa qui s'affronteront dans un dernier duel. Tsubasa est le gagnat est devient  membre titulaire et Yu est le perdant est remplaçant titulaire.

L'équipe japonaise s'appelle GanGan Galaxy et elle est formée de :

Gingka,  membre titulaire et capitaine
Masamune,  membre titulaire
Tsubasa,  membre titulaire
Yu, remplaçant titulaire
Madoka, conseillère technique (ne combat pas)

L'équipe chinoise "Wang Hu Zhong" (épisodes 7 à 11) 

L'équipe japonaise voyage en Chine pour aller à la rencontre de l'équipe Wang Hu Zhong et en apprendre plus sur eux. Ils ne connaissent que 2 des 4 membres, Chioun et Mei-Mei. 
Ils rencontrent Mei-Mei, en train de défendre des enfants contre des voyous.

Elle les emmènent au temple de Baylin, là où résident tous les membres de l'équipe chinoise. Ils rencontrent Daschan (capitaine de l'équipe chinoise). 
Il propose à Gingka de s'entraîner comme le font les autres. Gingka accepte et Masamune le rejoint. Ensemble, ils traversent de nombreux épreuves : magner un bâton avec un poids au bout, propulser sa toupie sur des troncs flottants, esquiver les coups des pantins de bois et lancer sa toupie, porter des poids en étant en équilibre sur un fil, porter un poids sur son ventre, propulser sa toupie en étant sous une cascade… 
Gingka et Masamune sont épuisés et Daschan demande à Gingka s'il veut bien le combattre. 
Le combat commence, Gingka lance des attaques en série mais Daschan contre-attaque en envoyant son attaque Eclair Musclé. Galaxy Pegasus et repoussé au loin mais continue ses attaques en série. Masamune remarque que les attaques de Galaxy Pegasus n'ont pas l'air d'avoir effet sur Rock Zurafa. Il s'avère que les ailes de l'axe de rotation de Rock Zurafa sont en caoutchouc. C'est pour qu'il arrive à subir les offensives de Galaxy Pegasus. 
L'endurance de Galaxy Pegasus commence à s'épuiser. Daschan en profite pour lancer son coup Barrage Musclé. Galaxy Pegasus est attaqué de tous les côtés. Masamune remarque que Daschan semble attendre quelque chose. Gingka lance son coup spécial, Explosion Galactique et Da Shan lance le sien aussi, Tornade Déferlante. Masamune lance sa toupie et une explosion se crée. Masamune explique par la suite que Daschan voulait découvrir le pouvoir destructeur de l'Explosion Galactique.

L'équipe fait un point et remarque qu'elle ne connaît pas le troisième membre titulaire. C'est Masamune qui le rencontrera en allant au Bey-Park. 
Il s'avère en fait que ce  membre qui s'appelle Chaoxin n'est en fait qu'un grand frimeur et qu'il ne prend pas les choses au sérieux. 
Masamune le défie mais celui-ci refuse. C'est Daschan qui l'obligera à se battre. 
Le combat se passera sur la Muraille de Chine. Yu et Tsubasa sont à l'autre bout et observent les deux bladers. Le combat commence, Masamune attaque mais la toupie de Chaoxin les évite toutes. Masamune change de stratégie et réussi à toucher Poison Virgo mais les attaques sont annulés par l'axe circulaire de la roue de fusion. Daschan intervient et dit que Chaoxin va perdre s'il continue sur ce chemin. Masamune lance son coup spécial et Chaoxin en fait de même. 
Finalement, c'est Masamune qui perd et Daschan dit à Chaoxin qu'il n'a gagné que par chance. Pendant le combat, Gingka et Madoka était à la recherche d'informations sur le troisième blader.

Masamune est dans un endroit inconnu où il s'entraîne. Il rencontre un vieil homme à qui il donne de quoi se nourrir. En remboursement, il décide de donner un entraînement.
L'équipe japonaise s'inquiète et décide d'attendre jusqu'au commencement du tournoi.

Le lendemain, l'équipe arrive et voit Masamune. 
_ C'est Masamune qui commence et il va se battre contre Chaoxin. Le combat commence et Chaoxin prend le dessus. Masamune se sert des conseils du vieil homme et gagne. 
_ Le second duel se passe entre Tsubasa et Chioun. Tsubasa est à nouveau possédé par la force obscure et fait une sortie de stadium. Chioun est le vainqueur. 
_ C'est au tour des deux chefs de se battre. Le combat commence et Gingka semble ne pas faire le poids face à Daschan. Il se rappelle alors qu'il a promis à Kyoya qu'il ne perdrait pas et rassemble tous les esprits des bladers pour gagner. Il lance son coup spécial et gagne. L'équipe GanGan Galaxy accède au second tour.

Gravity Destroyer (épisode 12) 

L'équipe japonaise va aller regarder l'équipe Européenne et l'équipe Désert Blaze jouer à l'arène des Sables Blonds. 
Arrivés sur place, ils se rendent dans le désert pour aller à la rencontre de l'équipe locale. Ils regardent l'équipe d'Arabie s'entraîner mais ils se font remarquer. 
L'équipe est composée de Gazur, Karte et Zidane. Gingka leur dit qu'il viendront les voir et qu'ils ont hâte de les affronter. 
Le tournoi commence et l'équipe européenne ne vient qu'avec qu'un seul membre, Julian Konzern que Gingka et les autres ont croisé juste avant. 
Le premier tour se passe entre Julian et Gazur. Les deux bladers lancèrent leurs toupies et le combat commence. Gazur commence par une série d'attaques mais n'a aucun effet sur Gravity Destroyer. Julian passe en mode de contre-offensive et emploie les yeux de la méduse. 
Storm Northern Cross est paralysé et encaisse une attaque de plein fouet et fait une sortie de stadium. Le second duel se passera entre Karte et Julian mais celui-ci demande un combat à deux contre un. Le duel se passera donc entre Julian et Kart & Zidane. Mais une chose frappe tout le monde : Gravity Destroyer tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Zidane et Karte utilisent leur coup spécial commun mais Destroyer n'en fait qu'une bouchée et gagne. Excalibur est l'équipe gagnante.

L'équipe russe "Lovushka" (épisodes 13 à 15) 

La GanGan Galaxy est dans le train qui est en route pour la Russie où les attendent l'équipe russe Lovushka. 
Madoka fait la rencontre de Aleksei (un garçon doué dans les sciences). 
Gingka et Masamune vont la voir mais ils ne comprennent rien à leur discussion. Plus tard, un mystérieux homme demande à Aleksei s'il a récolté les infos sur la GanGan Galaxy. Celui-ci lui dit non mais lui dit qu'il les obtiendra pour assurer la victoire de l'équipe russe et réaliser leur rêve. 
Pendant ce temps, Gingka, qui a froid, réveille ses compagnons et décide de faire un combat. 
Le duel commence et Flame Libra éjecte Earth Eagle d'un seul coup. Un garçon prénommé Nowaguma et une fille nommée Lira viennent les interrompre. 
Il s'agit en fait des amis d'Aleksei. Ils décident de se battre ensemble. C'est Gingka et Nowaguma qui commencent. Pendant ce temps, Aleksei demande l'ordinateur de Madoka afin de récolter les données, il branche une clé USB sur l'ordinateur et collecte les infos. 
Gingka lance un bon coup et fait sortir du stadium Rock Orso. 
C'est au tour de Masamune et Lira. Masamune lance son coup spécial et gagne. Aleksei et Yu jouent et Flame Libra lance une seule attaque pour éjecter Burn Wolf. 
Après analyse des données, le mystérieux homme décide d'éloigner Gingka pour assurer leur victoire. Plusieurs hamburgers ont été posés en direction d'un autre train et c'est Masamune qui a été pris au piège. Gingka et Madoka voient leur coéquipier partir dans le mauvais train. Les quatre arrivèrent en Russie et rencontrent Hanton (le mystérieux homme qui a demandé les données sur la Gan Gan Galaxy) et l'entraîneur de l'équipe Lovushka. 
Ils se rendent compte par la suite que leurs adversaires ne seront que d'autre qu'Aleksei, Lira et Nowaguma.

Le tournoi commence et c'est Gingka et Nowaguma qui commencent. Ils jouent dans un stadium "sans issue", c'est-à-dire dans une cage. Les deux bladers lancent leurs toupies et Gingka commence par lancer son coup spécial mais il oublie qu'il est dans une cage. Il retente une deuxième fois afin de la briser et s'envoler mais Galaxy Pegasus est électrocuté car Hanton qui a activé l'électricité. Rock Orso révèle alors sa vraie puissance puisqu'il arrive à encaisser les attaques de Galaxy Pegasus sans problèmes. Il lance une série d'attaques mais Galaxy Pegasus riposte en envoyant Orso sur la grille. Galaxy Pegasus est à nouveau attaqué, Rock Orso le coince sur la grille et reçoit une autre décharge électrique. S'il ne se libère pas, il sera à court d'énergie. Il se libère et fonce sur Rock Orso. Il est alors propulsé vers le haut et réussit à briser la cage en se servant la force de Rock Orso. Il lance son coup spécial et Rock Orso reste coincé sur la cage et Gingka gagna le duel. Pendant ce temps, Masamune est en route vers le stadium.
Le second duel se passe entre Yu et Aleksei. C'est Yu qui gagne le duel et emmène son équipe au  tour. Durant le duel, Masamune découvre la tricherie de l'équipe russe.

La défaite contre l'équipe européenne (épisodes 16 et 17) 

La GanGan Galaxy est en Grèce pour participer au Festival des Guerriers. Ils rencontrent deux bladers de l'équipe européenne, Sophie et Wales. 
Lorsqu'ils essaient de participer au Festival des Guerriers, ces derniers ne sont pas acceptés car ils ne font pas partie d'un pays de l'Union Européenne. Ils y entrent discrètement mais se font repérer. Ils décident de se battre avec les bladers participants. Gingka, Masamune et Yu remportent tous les duels. Ils seront opposés par la suite par Julian, Sophie et Wales. 
Ce sera un combat en équipe. Les six bladers lancèrent leurs toupies. Blue Cétus et White Cétus sont en formation afin de protéger Gravity Destroyer. Gingka et Masamune attaquent les deux Cétus mais ils se font repousser facilement. Flame Libra en profite pour lancer les Vagues Soniques mais elles se font rejeter par Blue Cétus. Flame Libra lance son coup spécial, Destruction Sonique mais Sophie lance elle aussi son coup spécial et élimine Flame Libra. Sophie et Wales lancent leur coup spécial commun, Déluge de Deux Galions. 
Ray Striker fonce afin d'ouvrir un passage à Galaxy Pegasus à travers la vague. Galaxy Pegasus passe mais il ne voit pas arriver l'attaque de Julian Konzern. Pegasus est éliminé. Quant à Ray Striker, il est englouti par la vague. L'équipe européenne est gagnante.

Après leur défaite contre l'équipe Excalibur, la GanGan Galaxy en conclu qu'il faudrait qu'ils retravaillent leur esprit d'équipe mais Gingka, Masamune, Yu et Tsubasa jouant chacun pour soi, cela crée des tensions entre eux. Les quatre se disputant à plusieurs reprises, Madoka s’énerva et déclara quelle va dissoudre l'équipe. Les quatre bladers présentèrent leurs excuses à Madoka mais elle n'a pas l'air de vouloir changer d'avis. 
Les Wang Hu Zhong viennent alors leur rendre visite. Chaoxin persuade Madoka de ne pas dissoudre l'équipe. Après une série d'exercices, les quatre bladers alors réussissent alors à se synchroniser entre eux. Pour voir leur progression, deux duels ont lieu : 
Gingka et Masamune VS Daschan et Chaoxin
Tsubasa et Yu VS Chioun et Mei-Mei

la GanGan Galaxy s'est nettement bien amélioré mais les combats se terminent par une égalité partout. Daschan informe Gingka que leur prochain adversaire sera l'équipe gagnante du match entre la Chandora indienne et la Wild Fang afracaine. Daschan leur dit que leur chef utilise un Rock Leone.

L'équipe africaine Wild Fang(épisodes 19 à 23) 

La GanGan Galaxy se rend en Inde pour assister au tournoi opposant la Chandora indienne à la Wild Fang africaine. Là-bas, ils trouvent alors Nile, un blader puissant avec un coup spécial impressionnant et Kyoya qui est plus fort que jamais et qu'il veut vaincre Gingka.
Nile vaincu Hridick avec son Vulcan Horuseus avec facilité et Salhan fit battu par Kyoya. 
L'équipe indienne est battue à plate couture.

Le tournoi se passe au Japon et l'équipe découvre que Benkei fait partie de l'équipe Wild Fang lors de la conférence de presse. 
Tout le monde est pressé de voir le duel entre Gingka et Kyoya mais avant cela, c'est Masamune et Nile qui devront s'affronter. Le duel se termine par la défaite de Masamune étant trop sûr de lui depuis le début.

Le second duel, tant attendu par tout le monde se passera entre Gingka et Kyoya. Les deux bladers y vont à fond dès le début. 
Gingka prend l'avantage dès le début mais après une série d'attaques, Kyoya révèle sa vraie puissance défensive Galaxy Pegasus étant incapable d'attaquer Rock Leone. 
Gingka lance son coup spécial mais Kyoya réussit à le contrer et montre sa vraie puissance. Kyoya malmène Gingka avec une suite de coups spéciaux destructeurs. 
C'est alors que Kyoya montre son nouveau "rugissement", la Frappe du Vent Inversée du Lion.

Cela met en danger Gingka dont la toupie commence à vaciller mais avec le soutien de son équipe  Gingka augmente sa puissance et une explosion se crée. Les deux bladers sont à terre mais les toupies tournent encore… Gingka et Kyoya se relèvent pour une dernière confrontation mais cela se termine par une égalité puisque les deux toupies arrêtent de tourner simultanément et les deux bladers s'évanouissent.

C'est au tour de Tsubasa et de Damouré de jouer mais Benkei propose un duel en équipe. Tsubasa accepte en pensant pouvoir vaincre Benkei. Le duel se passe entre Tsubasa/Yu et Benkei/Damouré. Tsubasa retombe sous le contrôle de la force obscure et rapporte une victoire.

Un quatrième duel a lieu et c'est Gingka & Masamune contre Nile & Kyoya. 
Kyoya et Gingka s'affrontent de leur côté et Masamune contre Nile. 
Gingka et Kyoya sont handicapés à cause leur dernier duel et ne peuvent se servir de leurs coups spéciaux. Masamune propose alors à Gingka de réunir leur puissance pour ainsi gagner. 
Les deux bladers japonais lancèrent leurs coups spéciaux mais Kyoya les stoppe avec une tornade. Nile en profite pour lancer son coup spécial mais Rock Leone cède et Masamune stoppe juste à temps Nile. Galaxy Pegasus, Rock Leone et Vulcan Horuseus se sont arrêtés de tourner tandis que Striker tourne toujours. 
La GanGan Galaxy va en finale du groupe A.

Wang Hu Zhong vs Excalibur (épisodes 24 à 25) 
Les Wang Hu Zhong ont gagné le tournoi de consolation et peuvent à nouveau participer au championnat du monde. Ils rencontrent l'équipe Excalibur en demi-finale. Cette demi-finale sert surtout de démonstration de force pour Excalibur, qui joue sur ses terres, en France. 

Le premier duel est un match en duo entre Mei-Mei/Chaoxin et Wales/Sophie. La formation chinoise, forte de son expérience de 4000 ans, produit des attaques groupées puissantes mais qui ne percent pas les défenses des deux Cetus. Le coup spécial commun des baleines met fin au combat.

Pour la deuxième manche, un blader inconnu jusqu'alors s'avance pour Excalibur : C'est Klaus, l'imposant remplaçant européen qui affronte le numéro 2 de la Chine, Chi-oun. Klaus se révèle cependant tout aussi puissant que les titulaires de son équipe et écrase Chi-oun. Pendant ce temps, au Japon, Tsubasa assiste depuis son lit d'hôpital au combat, il semble très affecté par l'attitude de Chi-oun qui perd tout sang-froid. Klaus gagne et brise les rêves de l'équipe Wang Hu Zhong de retrouver la GanGan Galaxy en finale. Daschan est déçu de ne pouvoir affronter ni Gingka, ni Julian, mais tente de consoler Chi-oun qui culpabilise pour sa défaite. Tsubasa disparaît de sa chambre d’hôpital et inquiète Gingka et ses amis.

Le retour de Ryuga et l'équipe européenne « Excalibur » (épisodes 27 à 29)      

Alors que les Gan Gan Galaxy se dirigent vers le stadium, Ryuga fait son apparition et ramène Tsubasa, qui s'était enfui, blessé. Il défie Gingka dans un duel afin de rembourser sa dette. Gingka accepte et les autres membres de la Gan Gan Galaxy doivent commencer le tournoi sans lui. C'est Masamune qui commence à jouer. En face de lui se trouve Klaus, dont la toupie est Grand Capricorne. Finalement, c'est Klaus qui gagne le combat. Gingka est toujours en train d'affronter Ryuga et son Météo L-Drago.

Le second duel est un combat en équipe, qui se passe entre Tsubasa/Yu Vs Wales/Sophie. Tsubasa réussit à vaincre le pouvoir obscur et renverse la situation en éjectant les 2 toupies jumeaux. Du côté de Gingka, Ryuga lui dit qu'il n'a pas réussi à maîtriser le vrai pouvoir de Pegasus. Une fois cela dit, il reprend sa toupie, demande à Gingka de battre Julian, lui souhaite bonne chance et disparaît.

Le dernier duel oppose Julian Konzern et Gingka, qui arrive juste à temps. Les 2 lancent leurs toupies et Julian choisit la rotation vers la gauche. Mais Gingka réussit à contrer ses coups du fait qu'il ait combattu Ryuga avant. Konzern ouvre les yeux de la Méduse et Pegasus ne peut plus bouger. Il s'avère en fait que Gravity Destroyer impose une forte gravité à Pegasus. Gingka réussit à s'en sortir en augmentant sa vitesse grâce à la pointe de performance en caoutchouc léger. Il contre-attaque et repousse Destroyer. Gingka lance son coup spécial, Explosion Galactique mais Destroyer révèle sa vrai puissance. Il lance son coup spécial et repousse violemment Pegasus. Destroyer contre-attaque mais Pegasus évite ses attaques. Gingka comprend alors ce que Ryuga voulait dire. Pegasus s'élève alors haut dans le ciel pour lancer un tout nouveau coup spécial : Attaque déluge d'étoiles filantes. Pegasus gagne et les Gan Gan Galaxy sont les vainqueurs du groupe A.

L'équipe brésilienne "Garcias" (épisodes 30 à 33) 
L'équipe est au Brésil où ils retrouvent Kenta qui leur a apporté des informations sur l'équipe brésilienne. L'équipe remarque alors que les combattants du groupe B ont mal joué comparé à eux. Yu, dépité de ne pas pouvoir joué, s'en va se renseigner mais est pris au piège par les Garcias. Gingka le retrouve blessé avec sa toupie Libra brisée.

Yu les renseigne sur les Garcias et leur dit qu'ils sont quatre et non trois. Ils en concluent alors qu'Yu a été attaqué pour handicaper l'équipe. Le tournoi commence et c'est Yu et Enzo qui commencent. Yu ayant encaisser trop d'attaques d'Enzo voit sa toupie sortir du stadium est se briser. C'est au tour de Masamune qui venge son coéquipier et remporte la victoire. Selen arrive et se sert des méthodes à la Tetsuya. Masamune se laisse avoir et perd le combat. Gingka, Yu, Tsubasa et Madoka ont honte de Masamune. Gingka ne pouvant plus supporter cela se lance et propulse sa toupie. Il essaie d'attaquer mais Selen évite toutes les attaques. Alors que Gingka réussit à toucher Ray Gasher, Selen provoque sa propre sortie de stadium. Son vrai but était de neutraliser la puissance de Pegasus pour Yann, but qui a réussi puisque Pegasus a perdu le quart de sa puissance. Yann propulse sa toupie et commence par une série d'attaques. Il utilise l'œil du cyclone pour son coup spécial, attaque du cyclone et touche Pegasus. Yann répète ce coup plusieurs fois jusqu'à ce que Gingka repousse sa toupie et entre dans l'œil du cyclone. Cependant, Yann lance une attaque verticale et éjecte Pegasus de l'œil du cyclone. Ce coup permet la défaite de Yann puisque Gingka est capable de reproduire ce coup. Gingka lance son Explosion Galactique et gagne. Étant excité à l'idée d'avoir pris la tête, Argo propulse sa toupie et Pegasus fait une sortie de stadium. Il ne reste que Tsubasa pour défendre l'honneur de l'équipe. Finalement, en ayant repérer le point faible de Ray Gil, Tsubasa lance son coup spécial et gagne. L'équipe Gan Gan Galaxy est en finale.

La perte de 2 membres de l'équipe et les débuts de l'équipe américaine (épisodes 37 à 40) 
Les toupies de Tsubasa et Yu, endommagées lors du tournoi contre les Garcias, viennent d'être réparée et vont être testée. Sur le chemin, Gingka et Masamune aperçoivent Ryuga encerclé par des bladers de l'académie HD et Zéo. Masamune voulant lui venir en aide, voit son ami se retourner contre lui. Les 2 s'affrontent mais Masamune et Gingka sont surpris par l'amélioration de la puissance de Zéo en si peu de temps. Pendant ce temps, Ryuga, qui a vaincu tous les autres bladers, met en garde Gingka à propos de la Star Breaker. Ryuga part et Gingka part aider Masamune. Pegasus et Striker subissent alors les offensives brutales de Byxis. Du côté de Tsubasa et Yu, leur test est interrompu par Damian qui recherche Ryuga. Damian en profite alors pour tester sa toupie sur Eagle et Libra. Gingka et Masamune s'aperçoivent d'une explosion et courent voir ce qu'il si passe mais trop tard, Tsuabsa et Yu sont grièvement blessés et leurs toupies sont à nouveau endommagées. Gingka promet de les venger.

La Gan Gan Galaxy assiste au tournoi qui opposera l'équipe Excalibur et l'équipe Star Breaker. Le premier duel opposera Claus et Jack avec sa toupie Evil Beafall. Claus ayant du mal à repousser Beafall repousse ses limites, comme il a fait avec Masamune, mais Jack n'en fait qu'une bouchée et gagne. Claus se retrouve blessé et paralysé les yeux blancs.

C'est au tour de Julian et de Damian avec sa toupie Hades Kerbecs de s'affronter. Damian propose un combat au meilleur des trois, combat qui permettra de tester la rotation gauche et la rotation droite. Julian accepte et commence avec la rotation droite. Après une série de coups spéciaux, Damian lance son coup spécial et gagne. Julian se sert de la rotation gauche et Damian, lui de son côté est passé au mode Méga. Julian lance tous ses coups spéciaux mais tous sont incapables de stopper Damian. L'issue du combat ne fait aucun doute mais Damian préfère torturer Julian. Face à cette situation, Sophie et Wales propulsent leurs toupies pour protéger Julian. Damian révèle sa vraie puissance et élimine les trois toupies en même temps. La Star Breaker gagne.

Ayant perdu deux membres de l'équipe, Kenta et la Wang Hu Zang mènent un duel pour savoir qui va faire partie de l'équipe. Masamune et Gingka se joignent au combat mais Ryo expulse toutes les toupies avec son Burn Fireblaze. Hikaru leur annonce alors que ceux qui ont participé à une partie du championnat du monde est disqualifié pour de bon. Par la suite, on pourra assister à un duel catastrophique du Blader DJ et du Blader DJ américain.

L'équipe américaine "Star Breaker" et la fin du championnat du monde (épisodes 41 à 44) 
La finale approche et Tsubasa et Yu sont toujours à l'hôpital. Gingka et Masamune n'ont pas d'autres choix que de gagner deux fois de suite. Le tournoi final commence et tous les anciens adversaires de la Gan Gan Galaxy sont en train de regarder la grande finale. Ce sont Zéo et Masamune qui commencent et après une série d'attaques, Masamune lance son coup spécial mais en tentant d'augmenter sa puissance, Zéo indique que s'il perd, Toby mourra. En entendant cela, Masamune stoppe son coup spécial et perd.

Avec son bras cassé, Masamune ne peut plus combattre et Gingka est contraint de jouer deux fois d'affilée et gagner, ceux qui n'est chose facile puisque ses deux adversaires sont Jack et Damian. Gingka et Jack commence mais une météorite arrive. Il s'agit de Ryuga qui vient réclamer ce que Jack lui a promis. Ryuga sera donc le remplaçant dans l'équipe japonaise et jouera contre Jack. Après un gros retournement de situation, Ryuga emporte la victoire et remet les scores à égalité.

Avant le duel entre Gingka et Damian, Ryo leur annonce qu'un évènement étrange s'est produit pendant les deux premiers duels. En effet, Zéo, Jack et Damian n'étaient que des bladers d'un très mauvais niveau et n'ont participé à aucun tournoi. Ils en concluent donc que l'académie HD trafiquent quelque chose. Cette société a collaboré avec une autre société : La Nébuleuse Noire. C'est donc entre les mains de Gingka que tout va se jouer et montrer à Damian un vrai duel Beyblade.
Les deux adversaires se présentent devant le stadium et propulsent leurs toupies. Gingka lance la première attaque mais se fait repousser immédiatement. C'est Damian qui attaque et repousse Pegasus. Kerbecs lance son coup spécial et Pegasus est en difficulté, qui se fait attaquer de tous les côtés. Après s'être repris, Gingka lance un ancien coup spécial, la tempête engloutissante et stoppe le coup spécial de Damian. Cependant, les coups de Gingka n'ont aucun effet sur Kerbecs qui ouvre les portes d'Hades. Gingka se retrouve alors dans un monde de terreur, où son Pegasus est torturé par le chien à 3 têtes. Après l'avoir repoussé, Gingka réussit à en sortir indemne avec son Pegasus. Les deux lancent le coup final et Pegasus se retrouve éjecté vers le haut. Gingka lance alors son coup spécial, Attaque Déluge d'étoiles filantes et gagne le combat. La Gan Gan Galaxy est vainqueur du championnat du monde de beyblade.

Ziggurat et l'énergie spirale (épisodes 45 à 51) 
Après leur victoire, la Gan Gan Galaxy décide de la célébrer en organisant une fête en invitant toutes les équipes qu'elle a affronté. Mais seuls les Wang Hu Zang sont au rendez-vous. Mais la fête est troublée par l'arrivée du  Ziggurat, de l'équipe Garcias, de l'équipe Star Breaker et de Julian Konzern. Celui-ci décide alors de montrer au monde entier la puissance de l'énergie spirale, crée à l'aide de la toupie Twisted Tempo. Cette toupie est créée sur la base de données de toutes les toupies du championnat du monde. Elle est contrôlée par Faust, qui s'avère être en fait Toby, l'ami de Masamune et Zeo. Après quelques mots, Ziggurat s'en va laissant ses bladers affronter la Gan Gan Galaxy, les Wang Hu Zang et Kenta. Le grand combat commence : Gingka s'engage seul dans un duel contre Damian et Jack, Da Shan et Masamune contre Argo et Julian et Kenta, Chao Chin, Mei Mei et Chi-Yun contre Selen et Enzo. La situation se renverse lorsque Kyoya, Nile, Damouré et Benkei viennent et font fuir les alliés de Ziggurat. Kyoya leur explique alors qu'il est venu parce que Ryuga n'était pas là par hasard.

Les bladers, avec Sophie, Wales et Clous qui les a rejoints, décident de déjouer les plans de Ziggurat. Ils se dirigent alors vers la cité et en passant par un canyon, les bladers sont bloqués alors par les Garcias. Ceux-ci alors bloquent le passage en détruisant le canyon et les bladers sont divisés en plusieurs groupes. Tous se battent et Hikaru apprend par l'intermédiaire de Ryo que la cité commence à décoller. Gingka avertit les autres de se dépécher. Kyoya libère son coup spécial et libère ainsi le chemin. Tous se pressent mais Gingka est retenu par Argo. Gingka lance sa toupie et rejette Argo au loin. Hikaru vient aider Gingka ainsi que Kenta. Kyoya, Masamune, Wales, Sophie et Da Shan sont montés tandis qu'Argo refait surface et retient Gingka. Argo déchaine sa toupie sur Gingka mais Libra vient protéger Gingka avec son jugement infernal. Eagle arrive et bat Ray Gil. Tsubasa et Yu sont de retour avec Madoka et viennent aider les bladers. Le blader DJ conduit les quatre vers la cité volante et Tsubasa lance une corde et tous les quatre montent.

Gingka, Madoka, Yu, Tsubasa, Kyoya, Masamune, Sophie, Wales et Da Shan sont sur la cité volante et se dirigent vers la tour mais Julian Konzern leur barre la route. Sophie et Wales décident de s'en charger tandis que le reste se dirigent vers la tour. Après leur défaite, Da Shan décide de s'en charger. Pendant ce temps, Madoka recherche des informations sur l'ordinateur pendant que Gingka, Masamune, Yu, Tsubasa et Kyoya la protègent des bladers ennemis. Ils continuent leur chemin et se retrouvent devant 2 passages. N'ayant pas le choix, Gingka, Masamune et Kyoya prennent un chemin et Madoka, Tsubasa et Yu l'autre. Sur leur chemin, Gingka, Masamune et Kyoya tombent sur Damian, qui a reçu un nouveau perfectionnement. Kyoya décide de s'en charger tandis que Gingka et Masmaune continuent leur chemin. Après avoir battu beaucoup de bladers, les deux arrivent alors devant Faust et sa toupie et Twisted Tempo. Gingka et Masamune s'engagent alors dans un duel contre Tempo. Les deux lancent de nombreuses attaques mais aucune ne fait effet. Tempo lance son coup spécial, Dimension spirale. Il s'avère en fait que Masamune, Gingka et leurs toupies sont dans un trou noir et ne peuvent en sortir. La situation se renverse lorsque Ryuga apparait et endommage la cité volante, permettant à Gingka et à Masamune de se libérer. Les deux lancent leurs coups spéciaux et réussissent à stopper Tempo. Tsubasa, Yu, Madoka et Kyoya rejoignent Gingka et Masamune. Malheureusement, le personnage de Faust n'est pas vaincu et à cause de L-Drago, la cité va plonger dans l'eau et exploser. Une fusion est sur le point de se produire et risque de détruire la Terre. Gingka et Madoka se dirigent vers les réacteurs, Kyoya, Tsubasa et Yu sortent et Masamune doit affronter à nouveau Tempo. Ziggurat s'enfuit mais Zéo l'intercepte et règle son compte. Gingka propulse sa toupie vers les réacteurs pour les stopper. Pegasus absorbe alors l'énergie spirale mais commence à se briser. Finalement, L-Drago vient l'aider et Pegasus se dirige vers l'espace pour libérer l'énergie spirale. Jack et Damian sont sortis ainsi que Zeo, Masamune et Toby. Pegasus revient mais est très endommagé.

Beyblade: Metal Fury

Les bladers légendaires (épisodes 1 à 3) 
Galaxy Pegasus vient d'être réparé par Madoka mais un fragment d'étoile s'incruste dans la toupie. Gingka, qui entre-temps est allé soutenir Kenta dans un tournoi, vient la récupérer. À peine sorti de la boutique, il est immédiatement défié par un blader mystérieux. Il se rend sur une île, lieu du rendez-vous. Il s'agit en fait de Kyoya, qui veut prendre sa revanche depuis le championnat du monde. Le combat commence et les 2 toupies s'attaquent violemment. Kyoya lance son Rugissement tempétueux du Lion, encore plus puissant qu'avant. Gingka réussit à l'arrêter et les deux s'affrontent, en détruisant tout ce qui se trouve sur leur passage. Gingka éjecte Leone dans une flaque de boue et prend l'avantage en lançant son attaque spéciale, Explosion Galactique. Kyoya risposte et lance à son tour son coup spécial, Frappe du vent inversée du Lion. Les deux déploient toute leur énergie et les fragments d'étoiles dans leur toupie se réveillent, changeant leurs toupies en Cosmic Pegasus et Fang Leone. Les deux testent alors leur nouvelle puissance et dans un combat de force, Kyoya prend l'avantage et Pegasus ralentit. La pointe de performance de Pegasus s'enfonce, récupérant sa puissance. Les deux lancent alors une attaque finale et le combat se termine à nouveau par un match nul.

A l'île Zarkan (épisodes 4 à 6)

Le tournoi des combats en duo (épisodes 8 à 12) 
Le tournoi se passent Chine. Ginkga et ses amis ont entendu parler d'un bladeur qui battrait tous les anciens élèves du temple de Béline et que celui-ci était peut-être un baladeur légendaire ainsi que sa toupie émettant une lumière pourpre. Ils décidèrent de participer au tournoi qui aura lieu prochainement. Kyoya participera avec Benkei et Gingka avec Yuki. L'équipe Wang Wu Zhang participera aussi. Lorsqu'ils arrivèrent au tournoi, Gingka et ses amis remarquèrent que Johannes est inscrit au tournoi aussi. Tout le monde réussit à passer le premier tour ainsi que le deuxième. Mais, c'est à ce deuxième tour qu'ils découvrirent que le fragment d'étoile est tombé entre les mains du poing de Béline (école faisant partie du temple de Béline mais s'est révolté). Ginkga et Yuki battirent Dashan et Chioun mais, Kyoya et Benkei perdirent face aux élèves du poing de Béline. Gingka et Yuki perdirent aussi le dernier combat. Ils réalisèrent qu'Aguma (un des élèves du poing de Béline) est un des bladeurs légendaires du système solaire (Saturne) et lui demande de les rejoindre, mais Aguma refuse. Johannes propose à Aguma de les rejoindre en échange de faire connaitre le poing de Béline dans le monde (ce qui n'est pas vrai). Étant naïf, Aguma accepte et Gingka et les autres perdirent un baladeur légendaire.

Le tournoi du dôme de la destruction (épisodes 14 à 17) 
Gingka et les autres partent en Europe ou Wales et Sophie les accueillent. Julian et Clous disent avoir trouvé une toupie qui contient le fragment d'étoile, mais cette toupie a été dérobée. Pendant ce temps, Ryo leur annonce qu'un tournoi se déroule en Amérique où un blader légendaire pourrait y participer. Gingka s'y rend donc mais ne pourra y participer. Là bas, deux batailles royales auront lieu et les 3 gagnants de chaque bataille accèdent à la finale. La première bataille est remportée par Tsubasa, Toby et Zéo. La seconde est remportée par Masamune, Jigsaw et King. Gingka et les autres pensent qu'un blader légendaire s'y cachent. Lors de la finale, c'est finalement King qui est le grand vainqueur, et est le blader légendaire qui a dérobé la toupie des dieux.

La Montagne de Brume (épisodes 18 à 22) 

Gingka et les autres se rendent en Afrique ou ils pensent trouver un blader légendaire, guidés par Nile et Damouré, ils se dirigent vers une montagne appelée la montagne de Brume. Une fois dans la montagne, ils traversent un labyrinthe mais Gingka tombe dans un trou et tombe sur Ryuto, un chasseur de trésors et sa toupie Omega Dragonis, il le combat et gagne, ils sortent du trou et Ryuto accepte d'accompagner le groupe. En chemin ils tombent sous un brouillard dont Kyoya s'en débarrasse et entrent dans un temple où ils déjouent des énigmes et trouvent un stadium, Kyoya finit par repérer Aguma, Bao, Johannes et le poing de Beylin. Kyoya défie Aguma; Benkeï, Nile et Damouré défient les autres tandis que Gingka et le reste s'en vont. Après un combat passionnant, Kyoya bat Aguma, Nile et Benkei battent les autres et s'en vont aussi. Gingka et le reste se trouvent devant une porte et grâce aux connaissances de Yuki, ils ouvrent la porte et se trouvent devant le blader légendaire qui se nomme Dynamis et sa toupie Jade Jupiter. Ryuto le combat mais perd, Dynamis défie le reste du groupe, Kyoya refuse, Yuki veut le combattre mais Gingka prend le relais. Gingka attaque sans relâche mais Dynamis semble avoir deviné la stratégie de Gingka. Il avoue finalement que le fait d'être blader légendaire lui a monté à la tête et lance son coup spécial, Jupiter vacille et Dynamis racontent l'histoire de la résurrection de Némésis. Il leur apprend que sont les bladers légendaires du système solaire (Dynamis, Aguma, King, Yuki et un autre qui possède la toupie Quetzalcóatl) mais Johannes et les autres arrivent et demande que tout le monde les suivent, Dynamis raconte aussi l'histoire des bladers légendaires des quatre saisons (Gingka, Kyoya, Ryuga et un autre) mais Johannes propulse sa toupie ou tout le monde sauf Ryuto y participe. La match prend une drôle de tournure parce que Kyoya est énervé à la suite des provocations d'Aguma mais Gingka et Nile arrêtent la tornade et Kyoya finit par quitter le groupe furieux et jure de rester seul.

Le combat de l'Île de Toupâques (épisodes 23 à 26) 

Gingka et les autres se rendent au tournoi de l'île de toupâques
À un moment du tournoi, Toby et Zeo se defierent mais survint un bladeur qui les interrompt direct et passe
À la fin, Masamune affronte le bladeur misterieux, qui n'est autre que Chris avec sa toupie Orion 
Le duel est serré quand soudain, Chris révéla ses talents et Orion devient Phantom Orion B:D. Chris s'avère alors être le bladeur légendaire du triangle d'été, à la grande joie de Gingka et.... Johannes
Chris est un bladeur mercenaire, dit-il, et refuse de joindre Gingka et les autres sans avoir un bon "salaire". Johannes finit par l'engager et ça fait un bladeur légendaire en moins.

Le dernier blader légendaire (épisode 27 et 28) 
Kyoya se rend dans une montagne à la recherche d'un mystérieux monstre qui terrorise une ville. Il croise Yu et ensemble, ils cherchent le fameux monstre. Après l'avoir coincé, le fameux monstre s'appelle Titi et est le dernier blader légendaire recherché.

Le retour de Nemesis (épisodes 30 à 34)

Le combat final (épisodes 35 à 39) 
Gingka et les autres doivent affronter Rago et Nemesis. Les bladers légendaires sont impuissants face au pouvoir de leur ennemi. La situation se déroule très mal. Rago et Nemesis fusionnent et deviennent invincibles . Tout semble perdu lorsque les bladers légendaires confient leur force à Pegasus et Ginkga mais il faut plus que la puissance des bladers légendaires pour pouvoir vaincre Nemesis. C'est alors que tous les bladers  du monde donnent a Gingka leur puissance et Rago confiant du danger envoie son coup spécial Armaggedon et Gingka lance son nouveau coup spécial Supernova cosmique. Gingka l'emporte mais il aurait surement perdu sans l'aide des bladers du monde entier. En voulant récupérer Pégasus qui vacille au sol, Gingka s'évanouit. À son réveil, il demande à ses amis s'il a vaincu Némésis, qui lui répondent oui. Quelques jours plus tard, Kyoya se retrouve face à Gingka pour un autre combat beyblade et l'épisode se termine sur une image de Gingka propulsant Cosmic Pegasus.

Beyblade: Shogun Steel

Apparition (épisode 36) 
 
Sept ans plus tard, Gingka est devenu un blader connu mondialement et un modèle pour les jeunes bladers. Il est remplacé par Zyro Kurogane, un jeune garçon a qui il avait donné une toupie il y a des années. Gingka est régulièrement cité par Zyro Kurogane comme son "idole".

Gingka apparait dans l'épisode 36 de Beyblade: Shogun Steel où il affronte Zyro avec sa nouvelle toupie "Samurai Pegasus W105R²F". Alors que la colère de Zyro obscurcit son jugement, Gingka dit au garçon de s'aider de la force de ses amis. Il disparait par la suite. Dans cette saison, Gingka joue plus ou moins le même rôle que son père Ryo Hagane dans Métal Fusion, guider Zyro et lui apprendre que l'issue d'un combat de Beyblade dépend de l'esprit du bladeur, notons que c'est Gingka qui a donné Samurai Ifrit à Zyro comme Ryo qui avait donné Storm Pegasus à Gingka.

Description

Physique 
Gingka est un garçon comme les autres. Il a des cheveux roux et à les yeux marron doré. Il porte un bandeau bleu avec une tête de cheval et des ailes sur un côté orange, un maillot orange avec une veste bleu, un pantalon noir, une écharpe très longue et des chaussures rouge. Il porte une ceinture avec tout son équipement de blader. 

Dans Beyblade Metal Master, sa tenue vestimentaire ne change pas.

Dans Beyblade Metal Fury, son look ne change pas aussi mise à part son bandeau qui change avec une tête de cheval avec sa paire d'aile des deux côtés en blanc.

Dans Beyblade: Shogun Steel, Gingka est un jeune adulte, il est donc beaucoup plus grand et ses cheveux sont beaucoup plus longs. Mis à part cela, son style vestimentaire est le même.

Combats

Beyblade Metal Fusion 

Sur 28 duels, Gingka a obtenu 22 victoires, 1 match nul et 5 défaites :

VS Benkei ⇒ gagné

VS Benkei & 4 Chasseurs de Têtes ⇒ gagné

VS 100 Chasseurs de Têtes ⇒ gagné

VS Kyoya (chef des Chasseurs de Têtes) ⇒ gagné

VS Kenta ⇒ gagné

VS Benkei ⇒ gagné

VS Blader ⇒ gagné

VS Hikaru ⇒ gagné

VS Kyoya ⇒ gagné

VS Toupies ennemies ⇒ gagné (avec Kyoya, Benkei & Kenta)

VS Doji ⇒ match nul

VS Ryuga ⇒ perdu par arrêt de rotation

VS Bladers ⇒ perdu (Gingka ne s'est pas remis de sa défaite contre Ryuga)

VS Hyoma ⇒ gagné

VS Bladers ⇒ gagné

VS Yu ⇒ perdu par sortie de stadium

VS Kenta, Kyoya, Benkei, Hyoma, Tetsuya & Hikaru ⇒ gagné

VS Tsubasa ⇒ gagné

VS Ryutaro ⇒ gagné

VS Kyoya, Kenta, Hyoma, Yu & Tsubasa ⇒ perdu par arrêt de rotation

VS Phoenix ⇒ perdu par arrêt de rotation (perd aussi ses 48.000 points pour l'Ultime Bataille)

VS Teru Saotome ⇒ gagné

VS Tobio Oike ⇒ gagné

VS Phoenix ⇒ gagné (récupère les points qu'il avait perdu)

VS Yu ⇒ gagné

VS Ryutaro ⇒ gagné

VS Reiji ⇒ gagné

VS Ryuga ⇒ gagné (devient le gagnant de l'Ultime Bataille)

Beyblade Metal Masters 

Sur 27 duels, Gingka a obtenu 17 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites :

VS Masamune (X6) ⇒ victoires

VS Kenta ⇒ victoire

VS Masamune ⇒ défaite

VS Chioun et Mei-Mei ⇒ victoire (avec Masamune)

VS Daschan (entraînement) ⇒ match nul (car interruption de Masamune)

VS Daschan ⇒ victoire

VS Nowaguma (X2) ⇒ victoires

VS Julian, Wales & Sophie (Festival des Guerriers) ⇒ défaite (avec Masamune & Yu)

VS Daschan & Chaoxin ⇒ match nul

VS Kyoya ⇒ match nul

VS Ryuga ⇒ match nul

VS Julian ⇒ victoire

VS Sélène ⇒ victoire (car elle a provoqué sa propre sortie de stadium)

VS Ian ⇒ victoire

VS Argo ⇒ défaite (en 1 attaque car il a été déconcentré)

VS Wang Hu Zhong, Kenta et Masamune ⇒ interrompu par Ryo

VS Damian Hart ⇒ victoire

VS Damian & Jack ⇒ match nul (car arrivée de Kyoya & abandon de ces deux)

VS Argo ⇒ match nul (Tsubasa et Yu battent Argo)

VS Bladers ⇒ victoire

VS Faust ⇒ victoire (avec Masamune)

Beyblade Metal Fury 

Sur 18 duels, Gingka a obtenu 11 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites :

VS Kyoya ⇒ match nul

VS Kenta ⇒ victoire

VS Johannes ⇒ victoire

VS Ryuga ⇒ défaite

VS Chaoxin & Mei-Mei ⇒ victoire (avec Yuki)

VS Bladers ⇒ victoire (avec Yuki)

VS Daschan & Chioun ⇒ victoire (avec Yuki)

VS Aguma & Baro ⇒ défaite (avec Yuki)

VS Ryuto (un chasseur de trésors) ⇒ victoire

VS Dynamis ⇒ match nul (car Dynamis raconte la légende de Némésis)

VS Kenta ⇒ victoire

VS Dynamis ⇒ match nul car Kyoya prend le relais

VS Chris ⇒ victoire

VS Rago & Prototype Némésis ⇒ match nul

VS Kenta ⇒ issue inconnue

VS Johannes, Cygnus, Kaiser et Herchell ⇒ victoire

VS Rago ⇒ victoire

VS Némésis (Dieu de la Destruction) ⇒ victoire (grâce à l'aide des bladers du monde entier)

Toupies

Storm Pegasus 105RF

Cette toupie a été créée il y a des siècles pour vaincre L-Drago. Ryo Hagane (le père de Gingka) était l'ancien propriétaire de cette toupie. Après avoir perdu contre Ryuga, il l'a confié à Gingka afin qu'il puisse vaincre Ryuga. 
Gingka s'entraîne durement et il compte bien vaincre L-Drago. La toupie a été endommagé une fois (lorsque Gingka a perdu face à Ryuga dans l'épisode 13). La toupie disparaît après avoir gagné face à Ryuga et L-Drago en finale de l'Ultime Bataille.

Coups spéciaux 

 Explosion Stellaire ⇒ C'est le coup spécial principal utilisé par Gingka dans Métal Fusion. Ce coup est lancé d'en haut et permet d'éjecter la toupie du stadium. Cette attaque doit être suffisamment haute pour avoir beaucoup d'énergie (Informations données dans l'épisode 12 par Doji)
 Tornade Ailée⇒ Ce coup est utilisé pour la première fois dans l'épisode 5. Ce coup a servi à Gingka afin d'évacuer la boue de Tetsuya Watarigani du stadium et contre Yu (épisode 40).
 Pluie d'Étoiles Filantes ⇒ Ce coup n'a servi qu'une seule fois pour vaincre le coup spécial de Kyoya dans l'épisode 10. 
 Puissance Maximale ⇒ Ce n'est pas vraiment un coup spécial mais le "prototype" de la Tempête Engloutissante. Ce coup consiste à augmenter sa puissance d'attaque. Il l'a utilisé que 2 fois, (épisodes 30 et 32). 
 Tempête Engloutissante ⇒ Elle est utilisée pour la première fois dans l'épisode 34. Pegasus tourne autour du stadium et crée à chaque tour le "vide". La toupie s'envole et peut la pousser hors du stadium. C'est avec cette attaque que Gingka battra tous ses adversaires de l'Ultime Bataille (à l'exception de Ryuga).
 Coup de la Galaxy Nova ⇒ Il a est utilisé dans le dernier épisode de Beyblade Métal Fusion pour vaincre L-Drago. Pegasus part au fin fond de la galaxie pour lancer ce coup.

Galaxy Pegasus 

Cette toupie a été le prototype de Storm Pegasus. Elle a été scellée dans un mur dans une grotte. Gingka a dû passé une série d'épreuves pour l'obtenir. 
Il a eu beaucoup de mal à maîtriser cette toupie. Elle a été endommagée 2 fois : dans le film Beyblade Métal Masters quand Hélios utilisera son coup spécial contre Gingka et dans l'épisode 51 quand Gingka absorbera l'Énergie Spirale de la cité volante HD. Elle refait une apparition dans le premier épisode de Beyblade Métal Fury et elle va se transformer en Cosmic Pegasus.

Coups spéciaux 

 Explosion Galactique ⇒ C'est le coup spécial principal utilisé par Gingka dans Beyblade Métal Masters. C'est le même principe que l'Explosion Stellaire mais une version plus puissante.
 Attaque Déluge d'Étoiles Filantes ⇒ Ce coup est utilisé pour la première fois contre Julian Konzern. Ce coup est lancé du fond de la galaxie pour apparaître comme une étoile filante. Il lui a aussi servi pour battre Damian Hart lors de la finale du Championnat du Monde de Beyblade et contre Faust dans l'épisode 50 avec Masamune.
 
 Explosion Stellaire ⇒ Il a été utilisé dans l'épisode 40. En réalité, c'est une erreur de traduction puisque dans la version originale, Gingka utilise l'Explosion Galactique.
 Tempête Engloutissante ⇒ Ce coup a été réutilisé dans l'épisode 44 pour stopper le coup spécial de Damian Hart lors de la finale et contre Tsubasa dans le film Beyblade Métal Masters.
 Galaxy Nova ⇒ Il l'a utilisé dans le film Beyblade Métal Masters.

Cosmic Pegasus 

Cette toupie apparaît dans le premier épisode de Beyblade Métal Fury. Un fragment d'étoile s'est incrusté dans Galaxy Pegasus. Alors que Gingka combattait Kyoya, celui-ci utilisant son esprit de blader permet au fragment de le transformer en Cosmic Pegasus. La toupie au Japon est connu sous le nom de "Big Bang Pegasus".

Description 

Cosmic Pegasus possède une roue de fusion qui s'est divisée en 3 parties dont 2 qui bougent : une en rouge avec une petite partie colorée qui permet de savoir le mode employé et une autre petite partie qui permet à la roue de fusion de former une petite couche élevée en bas. En les faisant coulisser, Cosmic Pegasus peut passer d'un mode à un autre à volonté.

Ces 5 modes sont : Destruction, Standard, Suprême, Barrage et Dynamique Final.

Modes 

Pegasus possède 4 modes qu'il peut changer à volonté (sauf pour le mode Dynamique Final) dans un combat. 
Lors de la propulsion de la toupie, la partie du dessus est visible et la partie du dessous est rangée. Il possède une pointe de performance qui peut rentrer et laisser la partie en caoutchouc prendre la relève.

À noter que le mode Dynamique Final a été découvert lors du duel contre Kyoya dans le premier épisode et les autres modes lors du duel contre Ryuga dans l'épisode 5.

_ Mode Suprême ⇒ la partie de dessous bouge et forme une petite couche qui permet d'expulser la toupie en arrière (utilisé dans l'épisode 5 quand Gingka repousse L-Drago Destructor).

_ Mode Destruction ⇒ la partie de dessus bouge et la partie de dessous revient à sa position d'origine.

_ Mode Barrage ⇒ la partie de dessous forme une petite couche et la partie de dessus reste à la même place que dans le mode Destruction.

_ Mode Dynamique Final ⇒ Il fait rentrer sa pointe de performance et permet à la partie en caoutchouc léger d'augmenter la vitesse de rotation et ainsi donner une seconde chance à Cosmic Pegasus.

Coups spéciaux 

 Tornade Cosmique ⇒ Il active le mode Dynamique Final et tournoie très rapidement. Il l'a utilisé dans l'épisode 11 pour contrer les coups spéciaux de Da-Shan et Chi-Yun.

 Explosion Stellaire ⇒ Il utilise ce coup spécial dans le dernier épisode de Metal Fury contre le Dieu de la Destruction car il active le mode Destruction pour lancer cette attaque.
 Blizzard de Lumière ⇒ Il utilise ce nouveau coup spécial dans le dernier épisode de Metal Fury. Il crée une tornade pour se propulser vers le ciel.
 Super Nova Cosmique ⇒ Il utilise ce nouveau coup spécial dans le dernier épisode de Métal Fury pour vaincre Némésis.

Samurai Pegasus 

Dans Beyblade: Shogun Steel, Gingka a un nouveau Pegasus, Samurai Pegasus, cependant on ignore s'il s'agit d'une nouvelle toupie ou d'une transformation de Cosmic Pegasus durant les sept années après Métal Fury.

Remarques 

 Bien que son âge n'ait pas été spécifiquement fixé, il est un peu plus âgé que Kenta.  
 Dans une première version de Beyblade: Metal Fusion, il était prévu que Gingka et Ryuga soient frères. Cela se retrouve dans la forme des sourcils et le port du bandana.

Références 

Les délimitations des épisodes sont non officielles.

Personnage de Beyblade